

Geografia 

Kujbyšev, cittadina dell'oblast' di Novosibirsk
bacino di Kujbyšev, lago artificiale formato dai fiumi Volga e Kama
 denominazione di Haghartsin, villaggio e comune dell'Armenia, dal 1940 al 1992
 denominazione di Bolgar dal 1935 al 1991, località del Tatarstan
 denominazione di Ölcələr, località dell'Azerbaigian
 denominazione di Samara dal 1935 al 1991, capoluogo dell'oblast' di Samara

Persone 

Nicolaj Vladimirovič Kujbyšev (1893-1938), militare sovietico
Valerian Vladimirovič Kujbyšev (1888-1935), rivoluzionario e politico sovietico

Pagine correlate 
Kujbyševskij rajon